Alte Schanze heißen folgende geographische Objekte:

 Alte Schanze (Bad Nauheim), Schanzenanlage westlich von Bad Nauheim, Hessen
 Alte Schanze (Demmin), slawischer Burgwall bei Demmin, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Schanze (Oyle), eine frühmittelalterliche Wallburg in Oyle, Niedersachsen
 Alte Schanzen (Stammersdorf), ehemalige Verteidigungsanlagen und heutige Naturdenkmäler in Stammersdorf, Wien
 Alte Schanze (Tutow), slawischer Burgwall bei Tutow, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Schanze (Pannewitz), slawische Sumpfburg, 1 km südwestlich von Pannewitz am Taucher auf Großhänchener Flur, Sachsen
 Abschnittsbefestigung Alte Schanze, Landkreis Landshut
Siehe auch:
 Alte Schanz